Le Dîner en ville, roman de Claude Mauriac publié en 1959 ;
 Dîner en ville (Top Hat, White Tie and Bomb Sight), dixième épisode de la saison 1 de Papa Schultz diffusé en 1965 ;
 Dîner en ville (Dinner Out), quatrième épisode de la saison 2 de Malcolm diffusé en 2000 ;